Менандер или Менандър (; ) може да се отнася за:
 Менандер (стратег) († 405 пр.н.е.), стратег на Атина
 Менандър (диадох), сатрап на Лидия и придружител на Александър Велики, 4 век пр.н.е.
 Менандър († 291/290 пр.н.е.), древногръцки драматург
 Менандър I Сотер, индо-гръцки владетел (166/155/130–110 пр.н.е.)
 Менандер (Ефес), историк от Ефес 2 век пр.н.е.
 Менандър II, индо-гръцки цар (90–85 пр.н.е.)
 Менандер (гностик), ученик и наследник на Симон Магус, 1 век
 Менандер Ретор, късноантичен гръцки оратор, 3 век
 Менандер Протектор († сл. 582), късноантичен-ранновизантийски историк

Други:
 Къща на Менандер, градска къща в Помпей